Diese Liste enthält alle Einzel-Finalistinnen der Juniorinnen bei den French Open.

Weblinks 
 Event Info / History / Past Winners 1891–2013 auf rolandgarros.com
 International Junior Championships, Roland Garros (PDF; 30 kB)

Liste (Damentennis)
!Sieger #Juniorinneneinzel